Ягуби — фамилия. Известные носители:

 Ягуби, Мохаммад Мехди (1930—2021) — иранский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Ягуби, Моштаг (род. 1994) — финский футболист афганского происхождения, полузащитник национальной сборной Финляндии.
 Ягуби, Нуреддин (род. 1974) — алжирский дзюдоист.